Radivoj je lahko:
 Radivoj, moško osebno ime 
 Radivoj, priimek več znanih ljudi